Даниил Заточник (XII или XIII век) — древнерусский книжник, уроженец Переяславского княжества, сосланный великим князем Юрием Долгоруким на Русский Север в прионежские земли близ озера Лача.

Биографические данные о нём отсутствуют. Предполагают, что ему принадлежат два близких по тексту произведения, именуемых редакциями, или же одно из них. Первая редакция — «Слово Даниила Заточника», вторая — «Моление Даниила Заточника». Существует версия, что под этим псевдонимом скрывался Кирилл Туровский, преследуемый великим князем Андреем Боголюбским.

Даниил Заточник упоминается в Симеоновской летописи (1387), где рассказывается о некоем попе, пришедшем из Орды «с мешком зелия» и сосланном Юрием Долгоруким на озеро Лача (Архангельская область), «идеже бе Данило Заточник». Само слово «Заточник», возможно, было прозвищем и могло означать заключённого, сосланного человека (в таком случае можно предположить и его «заточение» на Лаче-озере, тем более что это озеро также упоминается в тексте «Моления…») или человека «заложившегося» — согласившегося на подневольную работу.

Скупость сведений о Данииле Заточнике и их легендарный характер приводили к разнообразным гипотезам о его жизни, социальном положении, времени написания произведений и т. д., и большинство этих предположений имеет гипотетический характер. Даниила Заточника считали боярским холопом (Н. К. Гудзий), сыном княжеской рабыни (Ф. И. Буслаев), членом младшей княжеской дружины (Е. И. Модестов), думцем князя (П. П. Миндалев), дворянином (И. У. Будовниц). М. Н. Тихомиров, отмечая отличное знание Даниилом Заточником ремёсел, выводил отсюда принадлежность его к ремесленникам. Н. Н. Воронин считал, что деятельность Даниила Заточника связана с городом Владимиром, временем бурной строительной деятельности Андрея Боголюбского. Б. А. Романов писал, что Даниил Заточник — «кандидат в любое общественное положение, куда приводит его игра случая», «человек, оторвавшийся от своего общественного стандарта», и создал даже термин «заточничество», подчеркивающий неустойчивость положения человека, к которому обращён. Д. С. Лихачёв отмечал влияние на Даниила Заточника стиля скоморохов, считал его своего рода интеллигентом Древней Руси, «принадлежащим к эксплуатируемым слоям общества».

Х. М. Лопарев предполагал, что Даниил Заточник мог быть также автором «Слова о погибели Русской земли» и «Сказания о подвигах и жизни Александра Невского».

См. также 

 Слово Даниила Заточника
 Моление Даниила Заточника

Литература 
 
 Кирсанова О. Т. Поборник права в Древней Руси. Даниил Заточник (XII в.) // Русские мыслители. Ростов н/Д, «Феникс», 2003. С. 46—58.

Ссылки 
 История русской литературы X—XVII вв.: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачёв, Я. С. Лурье и др.; Под ред. Д. С. Лихачёва. — М.: Просвещение, 1979. — 462 с., ил.  см. Глава 2. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIII — КОНЦА XIII ВЕКА 2. «Моление» Даниила Заточника 

Родившиеся в Переславле-Залесском
Древнерусские писатели XIII века